HMS Sparrowhawk kan syfta på:

HMS Sparrowhawk, var en 18-kanoners Cruizer-klass briggslup sjösatt 1807 och såldes 1841
HMS Sparrowhawk, var en träkanonbåt sjösatt 1856 och såldes 1872
HMS Sparrowhawk, var en skonert inköpt 1877. Hon döptes ursprungligen Falcon, hade namnet HMS Lark när hon köptes men omdöptes HMS Sparrowhawk tre månader senare. Hon såldes 1889
HMS Sparrowhawk, var en jagare av Quail-klass sjösatt 1895 och skeppsbröts 1904
HMS Sparrowhawk, var en jagare av Acasta-klass sjösatt 1912. Hon sänktes i slaget vid Jylland den 1 juni 1916 efter kolliderat med 
HMS Sparrowhawk, var en jagare av S-klass sjösatt 1918 och skrotades 1931
HMS Sparrowhawk, var namnet på RNAS Hatston, en flygbas i Fleet Air Arm under andra världskriget